

Топоніми

́ 
 Ла-Пера — муніципалітет.
 Сан-Пера-да-Біламажо  — муніципалітет.
 Сан-Пера-да-Рібас — муніципалітет. 
 Сан-Пера-да-Ріудабіляс — муніципалітет. 
 Сан-Пера-Пасказо — муніципалітет.
 Сан-Пера-Салябінера — муніципалітет.

́ 
Пера-сюр-л'Ер — муніципалітет.

Особи 
 Децим Юній Пера — політичний та військовий діяч часів Римської республіки.
 Марк Юній Пера — політичний та військовий діяч Римської республіки, учасник Другої Пунічної війни.

Див. також 
Перо